Ignac Golob je lahko:

 Ignac Golob (1914 - 1943), partizan
 Ignac Golob (1931 - 2002), diplomat